

Architettura 
 Villa La Pietra – edificio storico a Firenze sede di un campus universitario della New York University

Persone 
 Ugo La Pietra – architetto, designer e artista italiano 
 Patrizio Giacomo La Pietra – politico italiano